Andaz ist der Titel etlicher Bollywoodfilme:

 Andaz (1949) mit Raj Kapoor, Nargis und Dilip Kumar
 Andaz (1971) mit Shammi Kapoor, Rajesh Khanna und Hema Malini
 Andaz (1994) mit Anil Kapoor, Karisma Kapoor und Juhi Chawla
 Andaaz mit Akshay Kumar, Priyanka Chopra und Lara Dutta